Ampelio è un nome proprio.
 Lucio Ampelio fu uno scrittore latino vissuto nel III o IV secolo.
 Publio Ampelio, praefectus urbi nel 371-372
 Ampelio eremita, santo